Brettach, hameau de la commune Bretzfeld, Arrondissement de Hohenlohe, Bade-Wurtemberg, Allemagne
Brettach, village de la commune Langenbrettach, Arrondissement de Heilbronn, Bade-Wurtemberg, Allemagne

Brettach, affluent droit de la Jagst à Elpershofen, ville de Gerabronn, Arrondissement de Schwäbisch Hall, Bade-Wurtemberg, Allemagne
Brettach, affluent gauche du Kocher à Neuenstadt am Kocher, Arrondissement de Heilbronn, Bade-Wurtemberg, Allemagne